

Ямаші — село, Альметьєвський район, Татарстан
 Ямаші — присілок, Красночетайський район, Чувашія

Див. також 
 Ямашево